Samlet fertilitet (også kaldet samlet fertilitetskvotient) er det internationalt anerkendte mål for frugtbarheden i et land eller en region.

Definition 
Samlet fertilitet er det antal børn, som 1000 kvinder ville føde i aldrene fra 15 til 50 år, hvis ingen af dem døde, og hvis de hvert år fik netop så mange børn som angivet ved aldersbetinget fertilitetskvotient for den pågældende alder.
Samlet fertilitet beregnes nogle gange pr. kvinde i stedet for som angivet her pr. 1000 kvinder.
Beregningen af samlet fertilitetskvotient foregår ved at summere den aldersbetingede fertilitetskvotient for herefter at gange denne med 5, som er aldersintervallerne, hvori den aldersbestemte fertilitetskvotient beregnes.

Betydning
Samlet fertilitet angiver det antal børn, som 1000 kvinder får under de nugældende forhold, når man ser bort fra dødelighedens virkning. Hvis den samlede fertilitet er 2100, betyder det i et land som Danmark med lav dødelighed, at hver kvinde i gennemsnit får 2,1 barn, og dette niveau er netop tilstrækkeligt til at opretholde et lands befolkning uændret på længere sigt, hvis der ikke var indvandring eller udvandring.

Lande med samlet fertilitet under 2100 kan altså ikke på længere sigt opretholde deres befolkning uden en nettoindvandring. Det har været situationen i Danmark og alle andre lande i Europa i mange år. Når befolkningen i Danmark alligevel har været svagt stigende, skyldes det indvandring fra andre lande.

Demografiske begreber